ou  est une célèbre comptine anglaise.

Texte

Bibliographie 
 

Chanson britannique
Chanson enfantine en anglais